Сезон Формулы-1 1976 года — 27-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 25 января по 24 октября и состоял из 16 этапов. Сезон считается одним из самых интересных и драматичных в истории. В 2013 году о событиях чемпионата снят художественный фильм «Гонка».

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 7 лучших из оставшихся 8 гонок.

Единственный чемпионат за всю историю, в котором одновременно участвовали две женщины, хотя им в ходе Гран-при Великобритании и не удалось квалифицироваться.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 7 лучших из оставшихся 8 гонок.

Команды и гонщики

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Джеймс Хант

|align="right"|69
|-
! 2
|  Ники Лауда

|align="right"|68
|-
! 3
|  Джоди Шектер

|align="right"|49
|-
! 4
|  Патрик Депайе

|align="right"|39
|-
! 5
|  Клей Регаццони

|

|align="right"|31
|-
! 6
|  Марио Андретти

|

|align="right"|22
|-
! 7
|  Джон Уотсон

|align="right"|20
|-
! 8
|  Жак Лаффит

|align="right"|20
|-
! 9
|  Йохен Масс

|align="right"|19
|-
! 10
|  Гуннар Нильссон
|

|align="right"|11
|-
! 11
|  Ронни Петерсон

|align="right"|10
|-
! 12
|  Том Прайс

|align="right"|10
|-
! 13
|  Ханс-Йоахим Штук

|align="right"|8
|-
! 14
|  Карлос Пасе

|align="right"|7
|-
! 15
|  Алан Джонс
|
|

|align="right"|7
|-
! 16
|  Карлос Ройтеман

|
|
|
|align="right"|3
|-
! 17
|  Эмерсон Фиттипальди

|align="right"|3
|-
! 18
|  Крис Эймон
|

|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|2
|-
! 19
|  Витторио Брамбилла

|align="right"|1
|-
! 20
|  Рольф Штоммелен
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|align="right"|1
|-
! 21
|  Харальд Эртль
|

|align="right"|0
|-
! 22
|  Жан-Пьер Жарье

|align="right"|0
|-
! 23
|  Жаки Икс

|

|
|

|
|align="right"|0
|-
! 24
|  Ларри Перкинс
|
|
|

|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 25
|  Анри Пескароло
|
|
|
|
|

|

|
|align="right"|0
|-
! 26
|  Артуро Мерцарио
|
|

|align="right"|0
|-
! 27
|  Ренцо Дзордзи

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 28
|  Норитакэ Такахара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 29
|  Мишель Леклер
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 30
|  Брет Ланджер
|

|

|

|
|align="right"|0
|-
! 31
|  Боб Эванс
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 32
|  Алессандро Пезенти-Росси
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 33
|  Инго Хофман

|

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 34
|  Масахиро Хасэми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 35
|  Лорис Кессель
|
|
|

|

|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 36
|  Лелла Ломбарди

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 37
|  Алекс Рибейру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 38
|  Уорик Браун
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 39
|  Гай Эдвардс
|
|
|
|

|
|

|
|

|
|
|align="right"|0
|-
! 40
|  Патрик Нев
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Ханс Биндер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! -
|  Ян Эшли

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Ян Шектер
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Бой Хайе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Конни Андерссон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Кадзуёси Хосино
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! -
|  Отто Штуппахер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! -
|  Эмилио де Вильота
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Эмилио Сапико
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Як Неллеманн
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Дамьен Маги
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Майк Уайлдс
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Дивина Галица
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Тони Триммер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1